Chiquimula – miasto w Gwatemali
 Chiquimula – departament Gwatemali